FXB est un sigle qui peut désigner :
 Association François-Xavier Bagnoud ou FXB International, une ONG d'aide au développement basée en Suisse ;
 François-Xavier Bellamy, un professeur agrégé de philosophie, essayiste et homme politique français.